Territoires au pluriel est un nom commun pouvant désigner :

 les territoires autonomes
 les territoires contestés
 les territoires dépendants
 les territoires occupés, et notamment les territoires palestiniens
 les établissements publics territoriaux (EPT), à statut d'établissement public de coopération intercommunale, créés en 2016 avec la métropole du Grand Paris
 les collectivités territoriales, notamment en France : communes, départements, régions, pris dans leur ensemble ou régionalement

Titres 

 Territoires, un roman de Stephen King et Peter Straub
 Territoires, une revue française mensuelle
 Territoires, un film d'Olivier Abbou de 2011

Autre 
 Territoires, un label de romans de l'éditeur Pocket jeunesse